Pedro Medina Hernandez (1962. december 17.–) spanyol nemzetközi labdarúgó-partbíró.  Polgári foglalkozása:  ügynök.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2008-ban vonult vissza. 2003-2008 között a Primera División mérkőzéseinek száma: 95.

Nemzetközi játékvezetés 
A Spanyol labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2001-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Első nemzetközi mérkőzése 2001. augusztus 15-én volt, a Magyarország–Németország (2:5) találkozón asszisztensként működött közre. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2007-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Koreába és Japánba a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Luis Medina Cantalejo állandó asszisztenseként tevékenykedett. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

2002-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Spanyol labdarúgó-játékvezetők
1962-ben született személyek
Élő személyek